Rio Central steht für folgende Gewässer in Brasilien:

 Rio Central, Oberlauf des Rio dos Padres im Inneren des Bundesstaats Paraná
 Rio Central, Oberlauf des Rio Santa Quitéria im Westen des Bundesstaats Paraná